André Saint-Paul peut désigner :

 André Saint-Paul, maire de Larra ;
 André Saint-Paul (1916-2000), homme politique français.